Olav Magne Dønnem (ur. 21 listopada 1980 w Surnadal) – norweski skoczek narciarski, reprezentant Øvre Surnadal I.L. / Trønderhopp, zwycięzca Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2003/2004.

5 marca 2004 roku w Vikersund ustanowił swój rekord życiowy wynoszący 214 metrów, będący rekordem Vikersundbakken.

Po sezonie 2005/2006 zakończył karierę.

Przebieg kariery 
Pierwszy skok w karierze oddał w wieku siedmiu lat, w 1987 roku.

Puchar Świata 
28 listopada 1998 w Lillehammer zadebiutował w zawodach Pucharu Świata. Zajął wówczas 34. miejsce. Dzień później na tej samej skoczni zdobył pierwsze punkty PŚ, zajmując 24. miejsce. 19 grudnia 1998 zajął czwarte miejsce w zawodach Pucharu Świata w Harrachovie, przegrywając tylko z Janne Ahonenem, Ronny Hornschuhem i Kazuyoshi Funaki. 20 grudnia 1998 na tej samej skoczni zajął dwunastą pozycję. 14 marca 1999 na skoczni Holmenkollbakken w Oslo zajął 15. miejsce. Pięć dni później na Velikance w Planicy zajął szóste miejsce w konkursie PŚ na mamuciej skoczni. 21 marca 1999 na tej samej skoczni był ósmy. Sezon 1998/1999 zakończył na 23. miejscu w klasyfikacji generalnej. W sezonie 1999/2000 tylko raz zdobył punkty Pucharu Świata. 19 lutego 2000 zajął 25. miejsce w konkursie lotów na skoczni w Tauplitz. 1 stycznia 2001 podczas drugiego konkursu Turnieju Czterech Skoczni 2000/2001 zajął 15. miejsce. 13 stycznia 2001 w Harrachovie zajął miejsce 11., a dzień później był 14. 27 stycznia 2001 na skoczni w Sapporo był 14. 18 marca 2001 na Velikance w Planicy zajął 11. miejsce. 15 marca 2002 podczas konkursu w Trondheim zdobył ostatni w karierze punkt do klasyfikacji Pucharu Świata. 14 marca 2004 na skoczni w Oslo oddał ostatni skok w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zajął wówczas przedostatnie, 49. miejsce.

Puchar Kontynentalny 
Pierwszy występ w Pucharze Kontynentalnym zaliczył w 1998. Pierwszy raz miejsce w pierwszej dziesiątce zajął 14 grudnia 2002 podczas konkursu w Lahti, kiedy był siódmy. 9 stycznia 2004 na skoczni w Sapporo zajął drugie miejsce, tuż za Stefanem Kaiserem. Dzień później ponownie był drugi, przegrywając z Akirą Higashi. 17 stycznia 2004 w Bischofshofen pierwszy raz w karierze wygrał zawody Pucharu Kontynentalnego. 18 stycznia 2004 na tej samej skoczni po raz kolejny wygrał zawody. 22 lutego 2004 w Iron Mountain zajął trzecią lokatę wraz ze Stefanem Kaiserem, przegrywając z Reinhardem Schwarzenbergerem i Stephanem Hocke. W tym samym dniu, podczas kolejnego konkursu PK po raz drugi zajął trzecie miejsce, przegrywając z Reihardem Schwarzenbergerem i Balthasarem Schneiderem. 6 marca 2004 w Vikersund zajął drugie miejsce, za Rolandem Müllerem. 7 marca 2004 na tej samej skoczni był piąty. 5 marca 2005 w Vikersund zajął dziesiąte miejsce. Ostatni występ w Pucharze Kontynentalnym zaliczył 5 marca 2006 na skoczni w Vikersund, jednak zajął wówczas 37. miejsce.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2001  Lahti – 39. miejsce (K-116)

 Drużynowo
 2001  Lahti – 8. miejsce (K-90)

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 2000  Vikersund – 19. miejsce
 2002  Harrachov – 42. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Titisee-Neustadt – 27 lutego 1999 (3. miejsce)
  Courchevel – 11 marca 1999 (1. miejsce)
  Kuopio – 24 marca 1999 (2. miejsce)
  Kuusamo – 26 marca 2000 (1. miejsce)
  Sapporo – 9 stycznia 2004 (2. miejsce)
  Sapporo – 10 stycznia 2004 (2. miejsce)
  Bischofshofen – 17 stycznia 2004 (1. miejsce)
  Bischofshofen – 18 stycznia 2004 (1. miejsce)
  Iron Mountain – 22 lutego 2004 (3. miejsce)
  Iron Mountain – 22 lutego 2004 (3. miejsce)
  Vikersund – 6 marca 2004 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1980